Mis Bosne i Hercegovine je izbor lepote za neudate žene u Bosni i Hercegovini koji se održava jednom godišnje. Organizuje se od 1996. godine. Pobednica predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu na izboru za Mis sveta.

Pobednice

Spoljašnje veze 
 

Култура Босне и Херцеговине
Босна и Херцеговина